Жирар () — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Альбер Жирар (1595—1632) — французький математик.
 Крістін Жирар (1985) — канадська важкоатлетка.
 Нарсіс Жирар (1797—1860)   — французький скрипаль і диригент.
 Рене Жирар (1923—2015) — французький історик, філософ, літературознавець, культуролог.
 Рене Жирар (футболіст) (1954) — французький футболіст, тренер.
 Рік Жирар (1974) — канадський хокеїст.
 Самюель Жирар (1996) — канадський ковзаняр.
 Шарль Фредерік Жирар (1822—1895) — французький біолог.

Інше 
 10450 Жирар

Див. також 
 Жерар
 Джирард

Французькі прізвища